Hamur ist

 Wienerisch für „Humor“
 ein türkischer Landkreis der Provinz Ağrı, siehe Hamur (Türkei)